Митрополи́т Константи́н (, в миру Исаа́к Алато́пулос, ; 1892, Невшехир, Каппадокия — 5 мая 1961, Константинополь) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Иринопольский.

Биография 
В 1915 году окончил Богословскую школу на острове Халки. Назначен директором школы в Хрисуполисе.

В 1917 году был рукоположён в сан диакона и священника и назначен приходским священником в общину Принкипио.

В 1923 году назначен великим протосинкеллом.

22 января 1925 года решением Священного Синода был избран титулярным епископом Иринопольским.

30 января 1925 года в Введенском храме в Ставродромии (Стамбул) был хиротонисан в титулярного епископа Иринопольского. Хиротонию совершили: митрополит Неокесарийский , митрополит Митиленский Иаков (Клеомвроту) и митрополит Анейский Фома (Саввопулос).

В дальнейшем он был назначен архиерейским начальником округа Ставродроми Константинопольской архиепископии (один из пяти округов Константинопольской архиепископии). Владел ценной коллекцией византинистских книг.

17 декабря 1927 года возведён в сан митрополита с оставлением на той же титулярной кафедре.

Скончался 5 мая 1961 года в Константинполе.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Константинопольской православной церкви